Брэ́дли Рэ́ймонд «Брэд» Гу́шу (; ) — канадский кёрлингист.
, . . Дважды  (, ).

Скип своей команды. Играет на позиции четвёртого.

На данный момент единственный в мире скип мужской команды, выигравший в роли скипа и Олимпийские игры, и чемпионаты мира как среди мужчин, так и среди юниоров.

За победу на зимних Олимпийских играх 2006 вместе со всей командой награждён Орденом Ньюфаундленда и Лабрадора ().

Достижения 
 : золото (), бронза ().
 : золото (), серебро (, ).
 : золото ().
 Канадский олимпийский отбор по кёрлингу: золото (2005, 2021), бронза (2013, 2017).
 : золото (, , , ), серебро (, ), бронза ().
 : золото ().
 : золото (, ).
 : золото (), серебро (), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Брэд Гушу в настоящее время — владелец бизнеса () в Сент-Джонсе.

Женат. Жена Криста Гушу (урождённая Тиббо) (), поженились в 2006. У них двое детей: Хейли (, род. 2007) и Марисса ().

В 2006 Гушу в соавторстве с Алексом Дж. Уоллингом () написал книгу «Золотой Гушу: кёрлинг-история» (), в которой описывались эпизоды жизни команды Гушу в их восхождении к олимпийскому золоту.

Примечания

Ссылки 
 
 Brad Gushue – Curling Canada Stats Archive
 Официальный сайт «команды Гушу» (Team Gushue)
 Golden Dream (фан-сайт Team Gushue)
 Брэдли Раймонд "Брэд" Гушу | Кёрлинг в России
  (стр. 4)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Олимпийские чемпионы по кёрлингу
Олимпийские чемпионы от Канады
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2006 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Чемпионы Панконтинентального чемпионата по кёрлингу
Чемпионы Канады по кёрлингу
Чемпионы мира по кёрлингу
Кавалеры ордена Ньюфаундленда и Лабрадора
Выпускники Мемориального университета Ньюфаундленда